Odén är ett svenskt efternamn som den 31 december 2013 bars av 772 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Odén
 Agneta Odén (född 1940), docent, tandläkare och civilingenjör
 Andreas Odén (född 1970), sportjournalist
 Birgitta Odén (1921–2016), historiker och professor
 Carl Edvard Odén (1872–1928), friidrottare, kastare
 Elaina Oden (född 1967), amerikansk volleybollspelare
 Elisabeth Odén (född 1940), skådespelare
 Georg Odéen (1891–1972), militär och företagsledare
 Greg Oden (född 1988), basketbollspelare
 Gunnar Odén (1908–1999), kirurg
 Ida Odén (född 1987), handbollsspelare
 Klas Odén (1846–1910), statistiker och biograf
 Linda Odén (född 1983) , bandyspelare
 Oscar Odén (aktiv 1897–1900), stavhoppare
 Robert Odén (född 1984), handbollsspelare
 Svante Odén (1924–1986), markvetare
 Sven Odén (1887–1934), kemist och markvetare
 Sven Alfred Odén (1881–1934), statistiker
 Veronika Odén (född 1972), konstnär

Källor

Svenska efternamn